Claudia Akdemir Udenta (* 1965 in Hilden) ist eine deutsch-türkische Schriftstellerin und Journalistin.

Leben 

Udenta wuchs in Düsseldorf auf, studierte Politische Ökonomie in Bonn und Berlin. Seit den 1990er Jahren arbeitet sie im Filmbereich und pendelt zwischen ihren beiden Wohnorten Istanbul und Berlin.

Werk 

Von Udenta stammen Prosaarbeiten, auch Krimi- und Fachbuchveröffentlichungen. Tätigkeit außerdem in den Bereichen Drehbuch, Essay, literarische Übersetzung und Kinder- und Jugendliteratur. Darüber hinaus war sie 2000 die Regisseurin der deutschen RTL-Mini-Serie Zwischen den Stunden, einem frühen Online-TV-Experiment.
2008 hat sie erneut einen Kurzfilm produziert, in dem sie auch Regie führte: Bhâganâ – LENA WEiNT NiCHT, der am 6. Juni 2009 im Blow Up Kino in Berlin vorgeführt wurde. Die Hauptdarsteller sind Deborah Kaufmann, Mathis Künzler und Jens Hasselmann.

Bibliografie 
 HD 1080/24p: die neue Dimension des Film(en)s; ein ausführlicher Guide für das neue Filmformat mit Praxisberichten und vielen Insidertipps (2002)
 ASPiRiN & RAKI (2006); ISBN 978-3-00-020318-3
 Gezähmte Schmetterlinge (2007)
 Barbaros Nokta (2009)
 Kurare fatal (2008)
 69 Schmunzelbilder von Piyâle Madra (Übersetzung, 2008)
 Integral:Berechnung: : islamisieren die Türken Deutschland?, Berlin, NiL Verlag, 2011, ISBN 978-3-00-031320-2
Die Näherin, Berlin Nil Verlag, 2010, ISBN 978-3-00-031321-9

Weblinks 
 
 
 
 Interview mit Claudia Udenta zur Frankfurter Buchmesse 2008 (türkisch)

Einzelnachweise 

Autor
Übersetzer aus dem Türkischen
Übersetzer ins Deutsche
Kriminalliteratur
Kinder- und Jugendliteratur
Literatur (Deutsch)
Deutscher
Türke
Geboren 1965
Frau